Bourrelet peut faire référence à :
 Bourrelet (anatomie)
 Bourrelet équatorial
 Bourrelet palléal
 Bourrelet sus-orbitaire